Miejscowości w Polsce:
 Lipowy Las
 Lipowy Most